Американские пресноводные черепахи () — семейство черепах. До разделения с семейством Geoemydidae семейство называлось Пресноводные черепахи.

Это мелкие и средних размеров животные, панцирь которых в большинстве случаев невысокий, имеет округло-овальную обтекаемую форму. Конечности их обычно плавательные, имеют более или менее развитые перепонки и вооружены острыми когтями. Голова покрыта сверху гладкой кожей, лишь иногда на затылке имеются небольшие щитки. Многие виды имеют очень яркую, красивую расцветку головы и ног, а часто и панциря.

Семейство распространено необычайно широко — Северной и Южной Америке. Род Emys представлен также в Европе и Азии.

Большинство видов — водные обитатели, населяющие водоёмы со слабым течением. Они ловко движутся и в воде, и на суше, питаются разнообразной животной и растительной пищей. Лишь отдельные виды вторично перешли к обитанию на суше, что сказалось на их внешнем облике и поведении. Хотя плотоядность характерна для водных черепах, однако некоторые виды — строгие вегетарианцы.

Классификация 
Семейство включает 51 вид, которые составляют 11 родов:

Примечания

См. также 
 Список видов черепах — русские названия видов

 
Семейства пресмыкающихся